Ous est un nom commun ou un acronyme qui peut désigner :

Géographie
 L'Ous est une rivière de Russie

Musique
 OUS est l'acronyme pour Orchestre universitaire de Strasbourg